Arai Ikunosuke (1836-1909), samouraï japonais
 Shirataki Ikunosuke (1873-1961), peintre de paysages et de fleurs japonais